Каргалинский сельский совет:
 Каргалинский сельсовет (Благоварский район) — сельский округ в Благоварском районе Башкортостана.
 Каргалинский сельсовет (Зианчуринский район) — сельский округ в Зианчуринском районе Башкортостана.